Zastinje est un toponyme qui peut désigner :
Zastinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zastinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.